Riceville (Iowa)
Riceville (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos